Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mutua Madrid Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 2. bis 3. Mai 2014 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Madrid